Cocais FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Teresina, capital do estado do Piauí. Opera no dial FM, na frequência 89.5 MHz. Pertence ao Grupo Meio Norte de Comunicação, tendo sua programação voltada para o gênero adulto contemporâneo.

História 

A concessão da Cocais FM é oriunda da extinta Rádio Poty, fundada em 1982 pelo jornalista Hélder Feitosa, que também mantinha o jornal O Estado (atual Meio Norte) e a Poty FM (atual Boa FM), lançada em 1985. Feitosa foi assassinado em 1987, e após uma série de dificuldades financeiras, seus familiares venderam os veículos para o empresário Paulo Guimarães em 1994, sendo um dos embriões de formação do atual Grupo Meio Norte de Comunicação. Naquela altura, a Rádio Poty já tinha encerrado suas transmissões desde 1992, porém sua concessão havia sido renovada um ano antes, e também passou para as mãos do grupo.

Quase 25 anos depois, o grupo reativa a emissora no dia 3 de janeiro de 2017 com base no decreto federal de migração das rádios AM para FM, através do dial FM 89.5 MHz, tal como já havia feito com a concessão da extinta Rádio Meio Norte de Timon, Maranhão, para a criação da Rádio Jornal Meio Norte. Surge então, em caráter experimental, a Cocais FM, com programação musical em perfil adulto contemporâneo.

No dia 23 de abril de 2018, por volta das 7h, a emissora lança sua programação definitiva, estreando o programa Primeira Classe (com erros na operação de som e problemas na transmissão). Segundo o coordenador de rádios do grupo, Cildo Carvalho, a emissora conta com fibra óptica digital, sendo a primeira FM da região a utilizar a tecnologia, além de trazer releituras exclusivas de músicas de sucesso. Afirma também que a presença de duas locutoras, Idria Portela e Izandra Rangel, é uma forma de homenagem que a Cocais fez ao público feminino, que representa a maior parte da audiência.

Programas e comunicadores 
 Primeira Classe (Paula Souza)
 Inesquecíveis (Izandra Rangel)
 Poesia Acústica (Isiane Gonçalves)

Ligações externas 
 
 
 

Grupo Meio Norte de Comunicação
Cocais FM
Estações de rádio fundadas em 2018